Giuseppe Sermonti (1925-2018) – scrittore e saggista italiano
 Pietro Sermonti (1971) – attore italiano
 Rutilio Sermonti (1921-2015) – storico, politico e zoologo italiano
 Vittorio Sermonti (1929-2016) – scrittore e docente italiano